Dit is een (onvolledige) lijst van Zuid-Koreaanse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

C 
Cho So-hyun
Choi Ye-seul

J 
Ji So-yun

L 
Lee Jin-hwa
Lee Min-a
Lee So-dam
Lee Song-a

P 
Park Eun-sun

Zuid-Koreaanse

Voetbalsters